Lucignano bezeichnet folgende Orte in Italien

 Lucignano, Gemeinde in der Provinz Arezzo
 Lucignano, Ortsteil der Gemeinde Gaiole in Chianti in der Provinz Siena
 Lucignano d’Arbia, Ortsteil der Gemeinde Monteroni d’Arbia in der Provinz Siena
 Lucignano, Ortsteil der Gemeinde Montespertoli in der Provinz Florenz
 Lucignano d’Asso, Ortsteil der Gemeinde San Giovanni d’Asso in der Provinz Siena